

Прізвище

 Лайнус Полінг — американський квантовий хімік, біохімік.
 Кларк Вандерсал Полінг — капелан армії США.

Топонім

Полінг — місто, штат Нью-Йорк
 Полінг — селище, штат Нью-Йорк